Infinite Granite — пятый студийный альбом американской блэкгейз-группы Deafheaven, выпущенный 20 августа 2021 года на лейбле . Альбом представляет собой переход от блэк-метала с предыдущих альбомов группы к шугейзу с преимущественно чистым вокалом фронтмена Джорджа Кларка.

Об альбоме 
Альбом был спродюсирован Джастином Мелдал-Джонсеном и записан с продюсером Deafheaven Джеком Ширли в его студии Atomic Garden East в Окленде, Калифорния.

9 июня 2021 года Deafheaven анонсировали Infinite Granite выпустив сингл «Great Mass of Color». Второй сингл, «The Gnashing», был выпущен 8 июля 2021 года. Третий и последний сингл, «In Blur», был выпущен 4 августа 2021 года. Infinite Granite был выпущен лейблом Sargent House 20 августа 2021 года.

Список композиций

Участники записи 
 Джордж Кларк — вокал (треки 1-3, 5-9)
 Керри Маккой — гитара (треки 1-3, 5-9), вокал (треки 1, 9), синтезатор (треки 4, 5, 8)
 Шив Мехра — гитара, синтезатор (все треки); вокал (треки 1-3, 5-7, 9), акустическая гитара (трек 9)
 Крис Джонсон — бас-гитара (треки 1-3, 5-9), вокал (треки 1-3, 5-7, 9)
 Дэниел Трейси — барабаны, перкуссия (треки 1-3, 5-9); вокал (треки 1, 2)

Чарты

Примечания 

Альбомы Deafheaven